Паммон в древнегреческой мифологии:
 Паммон — сын Приама и Гекубы. Убит Неоптолемом в ночь взятия Трои.  См. Список детей Приама.
 Паммон — сын Гиппаса, троянский воин. Убил ахейца Алкимеда. См. Троада в древнегреческой мифологии, Мифы Локриды.